Vanthourenhout ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Vanthourenhout (* 1985), belgischer Cyclocrossfahrer
 Michael Vanthourenhout (* 1993), belgischer Cyclocrossfahrer
 Sven Vanthourenhout (* 1981), belgischer Cyclocrossfahrer

Siehe auch:
 Vanthournout